Greynet:
 Greynet (Grayware) — незаметное сетевое приложение.
 GreyNet — Международная сеть, ведущая онлайн-список типов документов серой литературы.